Brebu, comune del distretto di Caraș-Severin
 Brebu, comune del distretto di Prahova
 Brebu Nou, comune del distretto di Caraș-Severin